La Salle du Bois Saint-Jean est une salle de sport, utilisée notamment par Liège Basket et par les Liège Panthers. Elle est située au Sart Tilman, sur les hauteurs de Liège.

Évènement 
 2000: Finale des Coupe de Belgique masculine et féminine de handball, basket-ball et volley-ball.

Articles connexes 
 Liège
 Sart Tilman
 Liège Basket
 Sport à Liège
 Country Hall Ethias Liège

Références

Liens externes
 Site officiel

Salle de basket-ball en Belgique
Équipement sportif à Liège